Une victime est une personne qui subit personnellement un dommage. C'est une personne qui subit les mauvais traitements, les injustices d'autrui, ou qui subit les conséquences d'un accident, d'une catastrophe, d'un cataclysme ;
 L'expression victime émissaire a été formée par l'anthropologue René Girard dans le cadre de sa théorie mimétique ;
 Crime sans victime est un terme d'histoire du droit servant à désigner des actes faisant ou ayant fait l'objet d'une réprobation juridique, morale, sociale ou religieuse, alors même que les victimes de ces actes sont difficiles à identifier ;
 Une victime du devoir est un agent de l'État français, fonctionnaire ou assimilé, ayant trouvé la mort dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Titres d'œuvres 
 La Septième Victime (The Seventh Victim) est un thriller américain de Mark Robson sorti en 1943 ;
 La Cinquième Victime (While the City Sleeps) est un film américain réalisé par Fritz Lang, sorti en 1956 ;
 La Victime (Victim) est un film britannique réalisé par Basil Dearden, sorti en 1961 ;
 La 6e victime (Telmisseomding) est un film sud-coréen réalisé par Jang Yun-hyeon, sorti en 1999 ;
 Fashion victime (Sweet Home Alabama) est une comédie sentimentale américaine sortie en 2002 ;
 La Dixième Victime (La decima vittima) est un film italien réalisé par Elio Petri et sorti en 1965 ;
 Victime (Mrs. R's Daughter) est un téléfilm américain de Dan Curtis diffusé le  sur NBC.